Hipparchia heuseri är en fjärilsart som beskrevs av Ebert 1926. Hipparchia heuseri ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
heuseri